Det här är en lista över mäss- och evenemangslokaler i Sverige med en kapacitet för minst 2500 personer.

Källor

Evenemangsarenor i Sverige